Becken (mittelhochdeutsch beckin; altfranzösisch bacin, zu gallisch bacca ‚Wassergefäß‘) steht für:

 Becken (Anatomie), ein Teil des Skeletts bzw. des Rumpfes
 Becken (Musikinstrument), eine oder zwei tellerförmige Metallscheiben
 ein Gefäß für Fische, siehe Aquarium
 allgemein ein großes, flaches, schüsselförmiges Gefäß, siehe Behälter

speziell in den Geowissenschaften:
 Becken (Geomorphologie), eine rezente Einsenkung in die Oberfläche des festen Erdkörpers
 Sedimentbecken, ein rezentes oder fossiles Senkungsgebiet, das in größerem Umfang Sedimente aufnimmt bzw. in der Vorzeit aufgenommen hat
 das Einzugsgebiet eines Flusssystems

in Wasserbau und Wasserwirtschaft:
 Retentionsbecken, Rückhaltebecken  –  künstlich angelegtes Becken zur Speicherung von Wasser
 Hochwasserschutzpolder  –  eingedeichtes tiefgelegenes Gelände in der Nähe von Gewässern
 Hochwasserrückhaltebecken  –  Stauanlage zur Regulierung der Abflussmenge eines Fließgewässers bei Hochwasser
 Regenrückhaltebecken

Becken ist der Familienname folgender Personen:
 Dieter Becken (* 1949), deutscher Manager und Fußballfunktionär
 Pierre Becken (* 1987), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Hafenbecken
 Schwimmbecken
 Spülbecken
 Waschbecken
 Beken